Carmeli ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Carmeli (geb. um 1932), italienischer Opernsänger (Bass)
 Michelangelo Carmeli (1706–1766), italienischer Geistlicher
 Moshe Carmeli (1933–2007), israelischer theoretischer Physiker